Andrei Kirillow (russisch Андрей Кириллов) ist der Name folgender Personen:
* Andrei Alexandrowitsch Kirillow (* 1967), russischer Skifahrer
 Andrei Michailowitsch Kirillow (* 1936), russischer Kameramann